Suore francescane della misericordia, di Lussemburgo - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Suore francescane della misericordia, di Opava - congregazione religiosa di diritto pontificio